Trnovci kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Veliki Trnovci, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Nordmakedonien 

 Trnovci (Nordmakedonien), Opsjtina Mogila,

Slovenien 

 Trnovci (ort i Slovenien), Občina Sveti Tomaž,